Ohlhaver ist der Familienname von

 Dieter Ohlhaver (* 1932), deutscher Maler und Grafiker
 Horst Ohlhaver (1914–???), deutscher Lehrbeauftragter, Verleger, Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer, Redaktions- und Herstellungsleiter im Schulbuchverlag Ernst Klett

Ohlhaver steht für

 Gebrüder Ohlhaver, um die Wende zum 20. Jahrhundert in Thüringen gegründeter Puppenhersteller mit Sitz in Sonneberg